Алекса́ндр Ю́рьевич Кло́ков () — российский липецкий краевед, председатель Липецкого областного краеведческого общества, почётный гражданин города Липецка.

Биография 
Родился в Липецке, на территории бывшей Дикинской слободы. Окончил школу № 16, затем — Липецкий металлургический техникум. Потом поступил и окончил Липецкий педагогический институт.

Работал инженером на Новолипецком металлургическом заводе, в Липецком областном краеведческом музее (научным сотрудником, заведующим отделом археологии, затем — отделом истории). По совместительству был учителем.

Создал клуб реставраторов «Русь» и Липецкое областное краеведческое общество (в обеих организациях руководитель). Реставрировал липецкие церкви (в том числе Древне-Успенскую церковь и Христорождественский собор).

Библиография 
Наиболее известная книжная серия посвящена храмам Липецкой области вместе с А. А. Найдёновым. Является автором более 90 публикаций.

Источники 
 
 Официальный сайт Клокова Александра Юрьевича 

Персоналии:Липецк